Cigáro je hovorový výraz pro tabákový výrobek.
 Doutník
 Cigareta

Související články
 Trampské cigáro, druh uzeniny